5 cieków w Polsce:
 Jaworka – struga, dopływ Chodelki
 Jaworka – struga, dopływ Pilicy
 Jaworka – potok, dopływ Raczyny
 Jaworka – struga, dopływ Rospudy (jeziora Garbas)
 Jaworka – potok, dopływ Sanu

Zobacz też 
 Jaworek